M898 steht für:
 Kennung einer US-amerikanischen Geschützmunition, siehe Sense and Destroy Armor
 M898 motorway, britische Autobahn

M898